Histampica är ett släkte av ormstjärnor. Histampica ingår i familjen bandormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandormstjärnor
Histampica